Ticonderoga kan avse:\
Ticonderoga, New York, en ort i New York, USA
Fort Ticonderoga, en fästning i New York
Ticonderoga (tecknad serie) – en tecknad serie av Hugo Pratt och Héctor Germán Oesterheld

Fartyg
Ticonderoga (klipperskepp) – ett klipperskepp sjösatt 1849
Ticonderoga (ångbåt) – en ångbåt som opererade på Champlainsjön
 – fem fartyg i amerikanska flottan
Essex-klass eller Ticonderoga-klass – en variant av hangarfartyg av Essex-klassen
Ticonderoga-klass – en fartygsklass med kryssare